

Geografia 
 Vov – comune del distretto di Lerik (Azerbaigian)

Sigle 
 Voice of Vietnam – emittente radiofonica vietnamitca

Cucina 
 Vov – liquore a base di uova